Schildpadden (Testudines), een orde van reptielen
Schildpad (materiaal), het bewerkte schild van schildpadden, ook wel 'karet' genoemd 
Schildpadkat, een kat met een bepaald kleurpatroon